Chrome:

 Google Chrome — браузер, разрабатываемый компанией Google, вышел в 2008 году.
 Google Chrome OS — операционная система Google для нетбуков, анонсирована в 2009 году.
 Google Chrome Frame — дополнение для Internet Explorer.
 Интернет-магазин Chrome — онлайн-интернет-магазин компании Google.
 chrome — элементы пользовательского интерфейса веб-браузера в отличие от области контента.
 Chrome — язык программирования, разработанный RemObjects Software на основе Object Pascal.
 S3 Chrome — графические ускорители S3.
 Microsoft Chrome — API для DirectX.
 Chrome Engine — серия игровых движков, разработка польской компании Techland.
 Chrome — компьютерная игра, шутер от первого лица 2003 года.
 Chrome — музыкальная группа из Сан-Франциско, наиболее активная в 1970—1980-х годах.

См. также 
 Хром
 Хром (фильм)
 Chromium